Define The Great Line п'ятий студійний альбом американської групи Underoath, який був випущений 20 червня 2006 року.

Треклист 
 In Regards to Myself - 3:24
 A Moment Suspended in Time - 3:59
 There Could Be Nothing After This - 3:26
 You're Ever So Inviting - 4:13
 Sálmarnir - 2:57
 Returning Empty Handed - 4:27
 Casting Such a Thin Shadow - 6:14
 Moving for the Sake of Motion - 3:15
 Writing on The Walls - 4:02
 Everyone Looks So Good from Here - 2:56
 To Whom It May Concern - 7:02

Джерела 
 Define The Great Line  allmusic
 Define The Great Line  last.fm

Альбоми Underoath
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Tooth & Nail Records
Музичні альбоми 2006